Feile steht für:
 Feile, mehrschneidiges, spanendes Werkzeuge zum Abtragen von Werkstoffen durch das Bearbeitungsverfahren Feilen

Feile ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Feile (1899–1972), deutscher Architekt
 Peter Feile (Politiker) (* 1939), deutscher Politiker (SPD), MdB

Siehe auch:

 Feil
 Feilen
 Fayle